Survivor Series (2012) — двадцать шестое в истории PPV-шоу Survivor Series, производства американского рестлинг-промоушна WWE. Шоу прошло 18 ноября 2012 года на арене «Бэнкерс Лайф-филдхаус» в Индианаполисе, Индиана, США.

Поединки

Уничтожения

Уничтожения

Ссылки 
 Official Survivor Series website

Примечания 

Спортивные соревнования в Индианаполисе